Venon (Eure), een gemeente in het departement Eure
 Venon (Isère), een gemeente in het departement Isère